Jaroschka ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Jaroschka (* 1942), österreichischer Schriftsteller
 Walter Jaroschka (1932–2008), deutscher Archivar, Generaldirektor der Staatlichen Archive Bayerns